

Топоніми

Оме () - муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія

Оме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Оме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

Оме (Токіо)